Maria von Bourbon-Sizilien ist der Name folgender Personen:

 Maria Theresia von Bourbon-Sizilien (1772–1807), Kaiserin von Österreich
 Maria Christina von Bourbon-Sizilien (1779–1849), Königin von Sardinien-Piemont
 Maria Karolina von Bourbon-Sizilien (1798–1870), Ehefrau von Charles de Bourbon, duc de Berry
 Maria Christina von Bourbon-Sizilien (1806–1878), Königin und Regentin von Spanien
 Maria Karolina Augusta von Bourbon-Sizilien (1822–1869), Ehefrau von Henri d’Orléans, duc d’Aumale
 Maria Annunziata von Bourbon-Sizilien (1843–1871), Prinzessin von Bourbon-Sizilien und Erzherzogin von Österreich
 Maria Immaculata von Bourbon-Sizilien (1844–1899), Prinzessin von Bourbon-Sizilien und Erzherzogin von Österreich-Toskana
 Maria Pia von Bourbon-Sizilien (1849–1882), Prinzessin von Bourbon-Sizilien
 Maria Antonia von Bourbon-Sizilien (1851–1938), Prinzessin von Bourbon-Sizilien
 Maria Luisa von Bourbon-Sizilien (1855–1874), Prinzessin von Bourbon-Parma und Bourbon-Sizilien
 Maria Theresia von Bourbon-Sizilien (1867–1909), Prinzessin von Bourbon-Sizilien und Fürstin von Hohenzollern
 Maria Christina von Bourbon-Sizilien (1877–1947), Prinzessin von Bourbon-Sizilien und Erzherzogin von Österreich-Toskana
siehe auch

 Maria Karolina von Österreich (1752–1814), durch Heirat Königin von Neapel und Sizilien

 Marie in Bayern, durch Heirat Königin beider Sizilien